Преображе́нский — русская семинаристская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Преображенский, Антонин Викторович (1880—1929) — музыковед-медиевист, палеограф, писатель, педагог, профессор, исследователь русской церковной музыки.
 Преображенский, Аркадий Иванович (1907—1994) — доктор географических наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой физической географии МИИГАиК.

Б

В

Г 
 Преображенский, Гавриил Стефанович (1878—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Преображенский, Георгий Николаевич (1897—1958) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.

Д 
 Преображенский, Дмитрий Александрович (род. 1972) — российский хоккеист.

Е

И 
 Преображенский, Иван Александрович (1880—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик

К 
 Преображенский, Кирилл Александрович (род. 1970) — российский художник.

М 
 Преображенский, Михаил Тимофеевич (1854—1930) — русский архитектор.

Н

П

С 
 
 Преображенский, Стефан Михайлович (1860—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Ф 
 
 Преображенский, Филипп Филиппович — вымышленный учёный-медик, хирург-экспериментатор, герой повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».

Ю 
 Преображенский, Юрий Вениаминович (1897—1961) — советский учёный-гидролог, океанограф.

Религиозные деятели 
 Агафангел (Преображенский) (1854—1928) — митрополит Ярославский и Ростовский.
 Агафодор (Преображенский) (1837—1919) — митрополит Кавказский и Ставропольский.
 
 Павел (Преображенский) (1843—1911) — епископ Чигиринский.



Литературные персонажи 
 Профессор Филипп Филиппович Преображенский — герой романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Топонимы 
 Преображенский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Преображенский — посёлок в Рогнединском районе Брянской области.
 Преображенский — хутор в Судогодском районе Владимирской области.
 Преображенский — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Преображенский — посёлок в Краснослободском районе Мордовии.
 Преображенский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Преображенский — посёлок в Троснянском районе Орловской области.

См. также 
 Улица Преображенский Вал
 
 
 Дворец творчества детей и молодёжи «Преображенский»

Примечания